Laleczka (Baby Doll) – amerykański film z 1956 roku
 Baby Doll – nowela J.T. LeRoya
 Baby doll – rodzaj koszuli nocnej